Antoine Hénaut, auteur-compositeur belge.
 Dorothy Todd Hénaut, réalisatrice, productrice, scénariste, actrice, directeur de la photographie et monteuse canadienne

Titres 

 Hénaut Président, une série télévisée française (2007).
 Hénaut Président, un film français de Michel Muller sorti en 2012, adaptation de la série télévisée du même nom.
Patronyme belge